Statistika Maltese Premier League v sezoně 1945/46.

Přehled 

Hrálo sedm týmů, šampionem se stal tým Valletta FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1945
Fotbal v Evropě v roce 1946